Tuvtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Värmland 
Tuvtjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (0,3 ha)
Tuvtjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (7,64 ha)
Tuvtjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,

Dalarna 
Tuvtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 680117-137886), sjö i Älvdalens kommun, 
Tuvtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 682219-137194), sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland 
Tuvtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,71 ha)

Härjedalen 
Tuvtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 688621-142745), sjö i Härjedalens kommun, 
Tuvtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 688914-143215), sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Tuvtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (5,8 ha)
Tuvtjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (13,2 ha)
Tuvtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Tuvtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Tuvtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (1,5 ha)

Ångermanland 
Tuvtjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,

Västerbotten 
Lill-Tuvtjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Stor-Tuvtjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (2,88 ha)
Sör-Tuvtjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Tuvtjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Tuvtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Tuvtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Tuvtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714534-167833), sjö i Vindelns kommun, 
Tuvtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714618-168971), sjö i Vindelns kommun, 
Tuvtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716148-168443), sjö i Vindelns kommun,  (6,76 ha)

Norrbotten 
Tuvtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Lappland 
Tuvtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718798-159649), sjö i Lycksele kommun, 
Tuvtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720454-164654), sjö i Lycksele kommun, 
Tuvtjärnen (Malå socken, Lappland, 723008-164800), sjö i Malå kommun, 
Tuvtjärnen (Malå socken, Lappland, 723341-164432), sjö i Malå kommun,  (7,29 ha)
Tuvtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (7,89 ha)
Tuvtjärnarna, Lappland, sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn